DXF () — открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР. Был создан фирмой Autodesk для системы AutoCAD.

Поддерживается практически всеми CAD-системами на платформе PC.

DXF был впервые представлен в декабре 1982 года как часть AutoCAD 1.0, в качестве обменного формата данных, предоставляющего ту же информацию, что и закрытый внутренний формат AutoCAD — DWG, спецификация на который никогда не предоставлялась. На сайте компании Autodesk можно найти спецификации всех версий DXF, начиная с AutoCAD Release 13 (ноябрь 1994 г.).
Начиная с AutoCAD Release 10 (октябрь 1988 г.) помимо текстового варианта DXF, поддерживается также и двоичная версия — DXB.

По мере того, как AutoCAD становился всё сложнее и поддерживал всё более сложные типы объектов, DXF становился всё менее полезен. Новые объекты в спецификации формата описывались не полностью либо не описывались вовсе.
Большинство разработчиков коммерческих приложений, включая конкурентов Autodesk, в качестве основного формата обмена с AutoCAD используют формат DWG, через библиотеки, предоставляемые некоммерческой организацией Open Design Alliance, которой была выполнена обратная разработка формата DWG.

Однако, для большинства практических нужд вновь вводимые объекты, такие как 3D-расширения, не являются необходимыми. Например, в соответствии с требованием ЕСКД, чертёж любого изделия является двумерным контурным изображением. Поэтому DXF не только не исчез, но стал де-факто одним из двух стандартов для векторных изображений в открытых операционных системах и приложениях (второй стандарт — SVG). Например, его поддерживает векторный графический редактор Inkscape, а для САПР QCad формат DXF является основным.

См. также 
 ShareCAD — бесплатный онлайн просмотрщик файлов DXF

Примечания

Ссылки 
 Спецификации формата на сайте Autodesk
 Open Design Alliance

Форматы файлов
Форматы файлов ГИС

Форматы файлов САПР (CAD)